Příjmení Masařík, přechýleně Masaříková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 František Masařík (1918–1988) – český stíhací pilot RAF
 Hubert Masařík (1896–1982) – československý právník a diplomat
 Ivan Masařík (* 1967) – český biatlonista
 Josef Masařík (1895–1980) – český legionářský spisovatel
 Roman Masařík (* 1970) - český diplomat
 Zdeněk Masařík (1928–2016) – český germanista, dlouholetý vedoucí Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky na FF MU.
Podobná příjmení
 Masaryk (příjmení)
 Masaryková

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení